Vars (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Vars (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Vars (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Vars (operator telekomunikacyjny) – polski operator telekomunikacyjny